Giacomantonio Tufano – cestista italiano
 Mariano Tufano – costumista italiano
 Pina Tufano – cestista italiana